Castello Della Rovere (Vinovo), castello fatto erigere in Vinovo dal cardinale Domenico Della Rovere tra il XV ed il XVI secolo
 Castello Della Rovere di Isoletta, fortificazione militare, andata distrutta, nel comune laziale di Arce